Deutsche Ratspräsidentschaften gab in der Geschichte der europäischen Gemeinschaft häufiger:

 Deutsche EWG-Ratspräsidentschaft 1958
 Deutsche EWG-Ratspräsidentschaft 1961
 Deutsche EWG-Ratspräsidentschaft 1964
 Deutsche EG-Ratspräsidentschaft 1967
 Deutsche EG-Ratspräsidentschaft 1970
 Deutsche EG-Ratspräsidentschaft 1974
 Deutsche EG-Ratspräsidentschaft 1978
 Deutsche EG-Ratspräsidentschaft 1983
 Deutsche EG-Ratspräsidentschaft 1988
 Deutsche EU-Ratspräsidentschaft 1994
 Deutsche EU-Ratspräsidentschaft 1999
 Deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2007
 Deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020